Homologie může být:
 Homologie (biologie) – označení pro formu znaku, kterou dva či více druhů zdědilo od společného předka
 Homologie (matematika) – proces, který přiřadí nějakému matematickému objektu posloupnost Abelových grup nebo modulů